Владислав Третьяк:
 Третьяк, Владислав Александрович (род. 1952) — советский хоккеист, российский спортивный функционер, государственный и политический деятель.
 Третьяк, Владислав Васильевич (род. 1980) — украинский фехтовальщик на саблях.